«Кинбурн» — линейный крейсер Российского императорского и советского флота типа «Измаил».

История корабля 

Заказан по «Программе спешного усиления Балтийского флота 1912 - 1916 гг.», утверждённой ГД 6 июня 1912 совместно с «Законопроектом о военно-морском флоте», предусматривающем иметь к 1930 году две действующие и одну резервную эскадры в составе БФ.

Заложен 6 декабря 1912 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Строитель корабля - корабельный инженер П. Е. Беляев. Корабль спущен на воду 30 октября 1915 года. Из-за неблагоприятной экономической ситуации постройка крейсера была затруднена, несмотря на то, что считалась первостепенной задачей завода.

После Февральской революции постройка линейного крейсера замедлилась на стадии готовности по корпусу 50%, а после Октябрьской революции вовсе прекратилась, причём корпус корабля был сдан на долговременное хранение в порт. После окончания Гражданской войны было рассмотрено несколько проектов достройки «Кинбурна», однако недостаток средств не позволил их реализовать. 21 августа 1923 года «Кинбурн» был продан немецкой судоразделочной фирме и 16 октября подготовлен к буксировке в Киль, где вскоре разделан на металл.

Примечания

Литература 

 Виноградов С. Е. «„Измаил“: сверхдредноут Российской империи» — Морская коллекция, 2001
 В. Ю. Усов «Линейные крейсеры типа „Измаил“» — Судостроение, 1986, № 7 По материалам ЦГАВМФ
 Л. А. Кузнецов «Почему не достроили линейные крейсеры типа „Измаил“» — Сборник Гангут № 1

Ссылки 
 Линейный крейсер «ИЗМАИЛ», Россия (проект) 
 История создания и службы русских линкоров. Трудный путь к совершенству 
 Линейный крейсер «Кинбурн» — фотографии 
 Серия Измаил 

Военные корабли Балтийского флота
Военные корабли и суда Балтийского завода
Линейные крейсера типа «Измаил»